Хаупт — фамилия.

Известные носители:
 Хаупт, Габриэль (род. 1942) — восточногерманская лыжница, призёрка чемпионата мира.
 Хаупт, Герман (1817—1905) — американский инженер и военный, строитель железных дорог.
 Хаупт, Жорж (1928—1978) — французский историк-марксист румынско-еврейского происхождения.
 Хаупт, Зигмунт (1907—1975) — польский прозаик и художник.
 Хаупт, Карл Август (1810—1891) — немецкий органист и музыкальный педагог.
 Хаупт, Пауль (1858—1926) — немецко—американский ассириолог и семитолог.
 Хаупт, Херберт (род. 1947) — австрийский политический деятель, член Австрийской партии свободы.

См. также 
 Хауптман